Haraldstjärnen kan syfta på:
Haraldstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (15,9 ha)
Haraldstjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn